

Architettura
 Casa Berri-Meregalli – edificio di Milano
 Casa Berri-Meregalli – edificio di Milano
 Palazzo Berri-Meregalli – edificio di Milano

Geografia
 Berri – centro abitato dell'Australia Meridionale
 Municipalità di Berri Barmera – Local Government Area dell'Australia Meridionale

Persone
 Alberto Berri (1923-1998) – cantante italiano
 Alessandro Berri (fine XV secolo-seconda metà XVI secolo) – pittore italiano
 Claude Berri, propr. Claude Berel Langmann (1934-2009) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese
 Mario Berri (1912-1996) – giurista italiano
 Nabih Berri (1938) – politico libanese
 Pietro Berri (1901-1979) – medico e musicologo italiano

Altro
 Berri Txarrak – gruppo musicale spagnolo